Дванадесетото хилядолетие пр.н.е. обхваща периода от началото на 12 000 г. пр.н.е. до края на 11 001 г. пр.н.е.

Събития 
 Завършва епохата Мадлен в Централна Европа.
 Мезолит в Средна Азия.
 Най-ранния вероятен срок за съществуването на легендарната Атлантида

Хилядолетия
Старокаменна епоха